Adrar kan syfta på:

Geografi

Algeriet 

 Adrar (provins), 
 Adrar, Algeriet, provinshuvudstad, 
 Adrar (flygplats),

Mali 

 Adrar des Ifôghas, bergskedja,

Mauretanien 

 Adrar (region), 
 Adrarplatån, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Maliförgreningar
Robotskapade Mauretanienförgreningar